Ocean Drive (Miami Beach), een straat in de Amerikaanse plaats Miami Beach
 Ocean Drive (Duke Dumont), een nummer van de Britse muziekproducent Duke Dumont uit 2015
 Ocean Drive (album), een album van de Britse muziekgroep Lighthouse Family uit 1995